Высоцкий, Сергей Александрович:
 Высоцкий, Сергей Александрович (род. 1931) — русский советский писатель, журналист и прозаик, автор детективов.
 Высоцкий, Сергей Александрович (1923—1998) — советский историк, специалист по истории культуры Древней Руси, а также древнерусской эпиграфике.